

Кузино — селище міського типу, Великоустюзький район, Вологодська область
 Кузино — селище, Первоуральський міський округ, Свердловська область